«If I Never See Your Face Again» — четвёртый сингл американской группы Maroon 5 с их второго студийного альбома It Won't Be Soon Before Long 2007 года. В качестве сингла вышел дуэт группы с R&B-исполнительницей Рианной, который не присутствует в альбоме, но вошёл в его переиздание, а также в переиздание альбома Рианны Good Girl Gone Bad: Reloaded.

Информация о песне 
Оригинальная версия «If I Never See Your Face Again» появилась на альбоме без вокала Рианны, но Maroon 5 захотели «попробовать что-то новое». Участники Maroon 5 были знакомы с Рианной и посещали её концерты прежде, в итоге они попросили её поучаствовать в новой версии песни, которая должна превратиться в дуэт в стиле «битвы полов». В одном из интервью Адам Левин заявил, что в песне «присутствует магия, если в ней есть эта химия, то больше ни о чём не следует волноваться».

Рианна заявила, что для неё стало «честью» быть приглашённой Maroon 5, которые являются одной из её любимых групп; песня стала единственным дуэтом, вошедшим в переиздание альбома Good Girl Gone Bad.

«If I Never See Your Face Again» появилась в радиоэфире США 13 мая 2008 года.

Песня получила номинацию на «Грэмми» 2009 в категории Лучшее совместное вокальное поп-исполнение.

Видеоклип 
Видеоклип, срежиссированный, Энтони Мэндлером, был снят 23 апреля 2008 года MTV News охарактеризовал стилистику видео как «ультрагламур» конца 70-х — начала 80-х годов и «воистину стильным и красивым» зрелищем. The Guardian отметил наряды Рианны и интерьер в клипе. Премьера клипа состоялась 13 мая 2008 года.

Список композиций

Критические отзывы 
Журнал Billboard высоко оценил вокал Адама Левина и Рианны «одинаково фотогеничные, борющиеся друг с другом вокальные исполнения Левина и Рианны сексуальны и элегантны…».

Позиции в чартах

Примечания 

Синглы Maroon 5
Песни Рианны
Песни Maroon 5